Eredivisie (mannenhandbal) 1989/90
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1989/90